Nodus (deutsch „Knoten“) steht für:
 Nodus (Verzierung), eine knaufartige Verdickung am Griff oder Stiel von Geräten, siehe etwa Vortragekreuz oder Kelch (Liturgie)
 Knoten (Botanik), Querzone an den Stängeln, an der die Blätter ansetzen
 in der Medizin eine Form von Verdickung oder Knotenbildung, insbesondere:
 Nodus arthriticus, siehe Gicht
 Nodus lymphaticus, siehe Lymphknoten
 Nodus (Roman), deutscher Titel des Romans Rama Revealed von Arthur C. Clarke
 Nodus (Sonnenuhr), schattenwerfender Punkt bei einer Sonnenuhr
 Aldhibah, Stern Nodus I
 Altais, Stern, Nodus II

Siehe auch: